Das Hungarian Ladies Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 20. bis 26. Februar 2017 in Budapest statt, gleichzeitig mit dem Dubai Duty Free Tennis Championships in Doha.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hungarian Ladies Open 2017 fand vom 19. bis 20. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Budapest